Lazear ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Lazear (1948–2020), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jesse Lazear (1804–1877), US-amerikanischer Politiker

Lazear bezeichnet als Ortsname:

 Lazear (Colorado), Vereinigte Staaten